O Partido Democrata Cristão (em alemão: Christlichdemokratische Volkspartei CVP; em italiano, Partito Popolare Democratico PPD; em francês, Parti démocrate-chrétien PDC; em romanche, Partida Cristiandemocratica, PCD) é um partido político suíço de centro-direita, o menor membro da coligação dos quatro partidos do Conselho Federal. Fundado em 1848 como Partido Católico Conservador, adotou o nome atual em 1970.

Resultados Eleitorais

Eleições legislativas

Eleições para o Conselho Federal

Ligações externas
 

Partidos políticos da Suíça
Partidos políticos cristãos